Havaj či původním názvem Hawaii může být:
 Havajské ostrovy – souostroví v Tichém oceánu
 Havaj – stát USA na Havajských ostrovech
 Havaj (ostrov) – jeden z ostrovů, na nichž stát leží
 Hawaii County – okres na Havaji
 Havaj (obec) – obec na Slovensku
 Havaj (film) – americký film režiséra George Roye Hilla z roku 1966
 Hawaii (seriál) – americký televizní seriál vysílaný v roce 2004
 Hawaii 5-0 (též Havaj 5-0) – americký televizní seriál vysílaný od roku 2010
 Hawaii (skupina) – americká metalová skupina
 Pizza havaj – druh pizzy

Externí odkazy